Sorbus hybrida, l'Alisier de Finlande est un arbre ornemental hybride de la famille des Rosacées.

C'est un hybride fixé entre Sorbus aucuparia et Sorbus rupicola.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)
Maloideae